Wilske ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Wilske (* 1950), deutscher Lehrer und Musikpädagoge
 Petra Raßfeld-Wilske, deutsche Juristin, Richterin, Fachanwältin für Steuerrecht und zertifizierte Testamentsvollstreckerin